"Teca",es el lugar o cofre de reliquias.
Teca, en botánica, puede referirse a:

 La teca, cada una de las dos mitades en las que por lo general se divide la antera (parte de la flor).
 La teca (Tectona grandis), árbol frondoso del sudeste asiático, de la familia de las lamiáceas, apreciado por su madera.
 La teca o jara blanca (Cistus albidus); planta fanerógama de la familia de las cistáceas.

Asimismo, en zoología, puede hacer referencia a:
 La teca, caparazón o cubierta protectora de algunos organismos protistas.

También, en embriología, puede referirse a:
 La teca, estructura celular en forma de cápsula que rodea al folículo ovárico, que permite el crecimiento de los vasos sanguíneos, proporcionando así apoyo nutricional durante el desarrollo folicular.

Además, en la liturgia católica, puede hacer referencia a:
 La teca o píxide; recipiente de pequeño tamaño utilizado como copón para transportar la hostia consagrada a los enfermos o a los inválidos, incapacitados para acudir a misa para recibir la eucaristía.